Рудра — ведийское божество и одна из форм индуистского бога Шивы связанная со смертью, охотой, грозой, ветром, бурей, исцелением.
 Рудра-сукта — ведийский гимн (стотра), посвящённый Рудре, формы Шивы.
 (2629) Рудра — астероид, который принадлежит к тёмному спектральному классу B.

См. также 
 Rudra (значения)